Saint-Marcouf kan syfta på:
 Saint-Marcouf, Calvados
 Saint-Marcouf, Manche